A la tradició en general,
 Muixeranga
 A cada colla que practica està tradició,
	Muixeranga d'Alacant
	Muixeranga d'Algemesí
	Nova Muixeranga d'Algemesí
	Conlloga Muixeranga de Castelló
	Muixeranga de Vinaròs
	Muixeranga de Sueca
 A les figures que les colles fan, per exemple ‘’la morera és una muixeranga de cinc altures’’.
 A la composició musical.
 Muixeranga (cançó)

Pàgines de desambiguació